Pjombino ima više značenja:
 Pjombino
 Pjombino (Bolonja)